

Partidos existentes 
 Liberais (Suécia) — da Suécia também referido como "Partido Popular Liberal"
 Partido Democrático Liberal — liberal da Alemanha
 Partido Liberal (2006) — do Brasil, antes chamado "Partido da República"
 Partido Liberal (Moldávia) — da Moldova (ou Moldávia)
 Partido Liberal (Noruega) — da Noruega
 Partido Liberal Colombiano — da Colômbia fundado em 16 de julho de 1848
 Partido Liberal da Austrália — da Austrália
 Partido Liberal de Andorra — de centro-direita de Andorra
 Partido Liberal de Honduras — de Honduras
 Partido Liberal do Canadá — do Canadá
 Partido Liberal (1985) — do Brasil; alterou sua denominação em 2006, e a retomou em 2020.

Partidos extintos 
 Partido Liberal (1831) — do Brasil, fundado em 1836 e extinto em 1889
 Partido Liberal (1890) — do Brasil, fundado em 1890 e extinto em 1937
 Partido Liberal (1836) — do Brasil, reuniu os antigos liberais exaltados (jurujubas) e os poucos liberais moderados que eram partidários a Diogo Antônio Feijó, denominados progressistas
 Partido Liberal (Portugal) — de Portugal
 Partido Liberal Alemão — criado e extinto no século XIX
 Partido Liberal Mexicano — atuante no século XIX
 Partido Liberal (México) — atuante entre 1822 e 1911
 Partido Liberal (Reino Unido) — um dos dois grandes partidos políticos britânicos desde sua criação na metade do século XIX até a década de 1920, e a terceira maior força política do país até 1988
 Partido Liberal (Bolívia) — um dos dois principais partidos políticos na Bolívia no final do século XIX e na primeira metade do século XX
 Partido Liberal (1881) — do Japão, formado em 1881 por Itagaki Taisuke, logo após Aikokusha ter sido dissolvido depois da sua derrota pelo Partido Conservador do Japão de Ito Hirobumi
 Partido Republicano Liberal — fundado em 12 de setembro de 1913 em Belo Horizonte por convocatória do Dr. Bernardino de Lima, advogado e lente da Escola de Minas e ex-senador ao Congresso Mineiro
 Partido Liberal Republicano — de Portugal, extinto
 Partido Regenerador Liberal — de Portugal, extinto, fundado a 16 de maio de 1901 por João Franco na sequência da sua ruptura com Hintze Ribeiro então líder do Partido Regenerador
 Partido Liberal (1976) — da Espanha
 Partido Liberal (1880) — da Espanha, durante o período da Restauração Bourbon
 Partido Social Liberal — do Brasil, ideologicamente alinhado ao social-liberalismo

Outros 
 Partido Liberal (Filipinas) — partido liberal das Filipinas
 Partido Liberal (Coreia do Sul)
 Partido Liberal (Grécia)
 Partido Liberal (Islândia)
 Partido Liberal (Israel)
 Partido Liberal (Nova Zelândia)
 Partido Liberal (Venezuela)
 Partido Liberal (Croácia)
 Partido Liberal (Gibraltar)
 Partido Liberal (Guatemala)
 Partido Liberal (Hong Kong)

Desambiguações de organizações